Жидов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жидов, Алексей Семёнович, более известен как Алексей Семёнович Жадов (1901—1977) — советский военачальник, генерал армии.
 Жидов, Георгий Никонорович (1916—1974) — полковник, Герой Советского Союза.

 Жидова, Лариса Алексеевна, известна как Лариса Алексеевна Жадова (1927—1981) — советский искусствовед.

Топоним 
 Жидов — серболужицкое наименование Зайдау, пригорода Баутцена, Германия.